Valea Albă – villaggio della Romania
Valea Albă – fiume della Romania